Pułk piechoty (strzelców) noszące numer „104”:

Wojska Polskiego:
 104 Pułk Piechoty (1920) – stanowił uzupełnienie 46 pp zob. Pułki piechoty Wojska Polskiego II RP
 104 Samodzielny Pułk Piechoty w Zambrowie (1953)

Armii obcych:
 104 Ochotniczy Pułk Piechoty Ohio (ang. 104th Ohio Volunteer Infantry Regiment) – oddział Armii Unii ze stanu Ohio w czasie wojny secesyjnej 1861-1865
 c. i k. 104 Pułk Piechoty - oddział cesarskiej i królewskiej Armii
 104 Pułk Piechoty im. następcy tronu [5 Saksoński] (niem. Infanterie-Regiment „Kronprinz“ (5. Königlich Sächsisches) Nr. 104) – oddział Armii Cesarstwa Niemieckiego
 104 Ustiugski Pułk Piechoty Generała Księcia Bagrationa (ros. 104-й пехотный Устюжский генерала князя Багратиона полк) – oddział Armii Imperium Rosyjskiego, w 1914 roku stacjonował w Augustowie i wchodził w skład 2 Brygady 26 Dywizji Piechoty, zob. Wielki Ustiug i Piotr Bagration